Нино Барали () е италиански филмов монтажист.

Биография 
Нино Барали е роден е на 1 октомври 1925 г. в Рим като Джовани Барали. Племенник е на филмовия редактор Ералдо Да Рома. Започва кариерата си през 1944 г. като филмов оператор и асистент-монтажист. Монтажист е на повече от 200 филма до 1996 г.

Барали е един от най-големите монтажисти в историята италианското кино. Той започва в края на 1940-те, редактира филми на Пиер Паоло Пазолини, Луиджи Коменчини, Мауро Болонини, Бернардо Бертолучи и други.

Сътрудничеството му с италианския режисьор Серджо Леоне е много известно в „Добрият, лошият и злият“ (1966), „Имало едно време на Запад“ (1968) „Имало едно време в Америка“ и гангстерския филм Имало едно време в Америка (1984).

Барали също си сътрудничи активно с режисьора Федерико Фелини.

Избрана филмография монтажист

Източници

Външни препратки 
 
 

Италиански монтажисти
Родени в Рим
Починали в Рим